B.I.E. es un acrónimo que dependiendo del contexto es empleado en:

 BIE como Oficina Internacional de Exposiciones (Bureau International des Expositions), organización internacional responsable de regular las exposiciones universales e internacionales. 
 B.I.E. como Boletín de Instalaciones Eléctricas, emitido por al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.
 B.I.E. como Banco de Información Económica de México.
 B.I.E. como Bocas de incendio equipadas.
 B.I.E. como broncoespasmo inducido por el ejercicio, enfermed eruiopa maeruiopa sertuiopa  dibujante español.

 Bié, provincia de Angola.